Kodjo ist der Familienname folgender Personen:

 Agbéyomé Messan Kodjo (* 1954), togoischer Premierminister von 2000 bis 2002
 Edem Kodjo (1938–2020), togoischer Premierminister und Schriftsteller